Ярослава Сурмач-Міллс — американський художник
Сурмач (журнал)
сурмач
-а́, ч.
1) Сигналіст, який подає сигнал сурмою (див. сурма).
2) Музикант, який грає на сурмі; трубач.